Biografies:
 Alfons Arimany i Ferrer (Balaguer, 1905 - Barcelona, 1936) teòleg català de l'orde dels carmelites descalços
 Claudi Arimany (Granollers, 1956), flautista 
 Arimany (cognom)